Ка́ров () — німецькі прізвища й топоніми.

Прізвища 
 Каров Гайнер (Carow; 1929—1997) — німецький кінорежисер, сценарист. Віце-президент Академії мистецтв НДР.
 Каров Микола Леонідович (нар. 1922) — радянський футболіст, що виступав за харківський «Локомотив»

Топоніми 
 Каров (Karow) — район Берліна у складі округу Панков.
 Каров (Karow) — коммуна в землі Мекленбург — Передня Померанія.
 Каров (Karow) — комуна в землі Саксонія-Ангальт.

Див. також 
 Карув (Karów) — село в Польщі, у гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства.